

Копиловка — село, Асінівський район, Томська область
 Копиловка — село, Колпашевський район, Томська область